Лурд-Эст (, ) — кантон во Франции, находится в регионе  Юг — Пиренеи. Департамент кантона —  Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Аржеле–Газо.

Код INSEE кантона 6512. Всего в кантон Лурд-Эст входят 27 коммун, из них главной коммуной является Лурд.

Коммуны кантона 

(1) часть коммуны.

Население 
Население кантона на 2007 год составляло 10 793 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 				

Кантоны департамента Верхние Пиренеи